Aguileña puede referirse a:

 el nombre común de la planta Aquilegia vulgaris; o
 el nombre común de la planta Aquilegia pyrenaica.